Ожарув-Мазовецкий () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Западноваршавский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 20 753 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Ожарув-Мазовецкий
 Плохоцин-Оседле
 Бронише
 Духнице
 Доманевек
 Голашев
 Явчице
 Капуты
 Кренчки
 Конотопа
 Копрки
 Мацежиш
 Моры
 Михалувек
 Мыщын
 Олтажев
 Орлы-Колёня
 Ожарув
 Пётркувек-Дужы
 Пётркувек-Малы
 Пиляшкув
 Погрошев
 Погрошев-Колёня
 Плохоцин
 Свенцице
 Умястув
 Верухув
 Вольске
 Духнице
 Орлы
 Стшикулы
 Шелиги
 Волица

Соседние гмины 
 Гмина Блоне
 Гмина Брвинув
 Гмина Лешно
 Пястув
 Гмина Старе-Бабице
 Варшава

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Мазовецкого воеводства